

Каргали — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Каргали — село, Коргалжинський район, Акмолинська область
 Каргали — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Каргали — село, Саркандський район, Жетисуська область
 Каргали — село, Шетський район, Карагандинська область

Каргали — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Каргали — село, Чекмагушівський район, Башкортостан
 Каргали — доісторичний гірничо-металургійний центр в Оренбурзькій області

Див. також 
 Верхні Каргали
 Каргалибаш
 Каргалитамак
 Нижні Каргали
 Нові Каргали
 Старі Каргали